

Une petite histoire sans importance 
Première histoire de la série Billy the Cat de Stéphane Colman. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1981).

Synopsis

Saucisse l'incorruptible 
Septième histoire de la série Billy the Cat de Stéphane Colman, Stephen Desberg et Marco. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1997).

Synopsis

La Faim de Saucisse 
Huitième histoire de la série Billy the Cat de Stéphane Colman, Stephen Desberg et Marco. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1997).

Synopsis

Un monde de chats 
Dixième histoire de la série Billy the Cat de Stéphane Colman, Stephen Desberg et Marco. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1997).

Synopsis

Cat walk 
Onzième histoire de la série Billy the Cat de Stéphane Colman, Stephen Desberg et Marco. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1998).

Synopsis

Le Monstre de la nuit 
Douzième histoire de la série Billy the Cat de Stéphane Colman, Stephen Desberg et Marco. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1998).

Synopsis

Le Grand migrateur 
Treizième histoire de la série Billy the Cat de Stéphane Colman, Stephen Desberg et Marco. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1998).

Synopsis

Le Bal du pigeon 
Quatorzième histoire de la série Billy the Cat de Stéphane Colman, Stephen Desberg et Marco. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1998).

Synopsis

Le Choix des chats 
Seizième histoire de la série Billy the Cat de Stéphane Colman et Peral. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (2001).

Synopsis

Notes et références 

 
Billy the Cat